Geografia:
 Benton (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Benton (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Benton (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Benton (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Benton (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Benton (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Benton (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Benton (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Benton (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Benton (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.
 Benton (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Benton (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Benton (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Lake Benton, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Fort Benton, població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Benton City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Benton City (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Benton Ridge, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Biografies: Edward Benton Banai (Lac Courte Oreilles, Wisconsin, 1934), activista i escriptor chippewa.